Населені пункти в Чехії:

 Кргов (Бланско)
 Кргов (Тршебич)